Le sigle CTMA peut faire référence à :
 Coopérative de transport maritime et aérien, une compagnie maritime de transport du Canada ;
 Comité territorial pour la maîtrise de l'énergie, en Nouvelle-Calédonie ;
 Contrats territoriaux de milieux aquatiques, un outil de gestion des milieux aquatiques en France.